

Arte 
 Avantpop – movimento artistico statunitense

Musica 
 Avantpop – genere musicale
 Avant Pop – album di Lester Bowie del 1986